«Шестнадцать свечей» () — американский комедийный фильм 1984 года. Режиссёр и автор сценария фильма — Джон Хьюз.

Слоганы 
 «16 Candles. And you’re invited to the party» (.)
 «When you’re just sixteen anything can happen!» ()
 «It’s the time of your life that may last a lifetime» ()
 «This is Samantha Baker and today is her 16th birthday. The problem is, nobody remembers» (.)

Сюжет 
В день своего шестнадцатилетия Саманта Бейкер (Молли Рингуолд) чувствует себя самым несчастным человеком на свете. Ведь из-за свадьбы сестры Джинни (Бланш Бейкер) никто даже не вспомнил о дне её рождения! А тут ещё надоедливые бабка с дедом заставляют идти на школьный вечер с незнакомым китайцем, и ей никак не избавиться от противного новичка (Энтони Майкл Холл), воспылавшего к ней неземной любовью. А в глубине души Саманта надеется, что парень её грёз, Джейк Райан (Майкл Шоффлинг), обратит на неё внимание…

В ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили летом 1983 года, а премьера состоялась 4 мая 1984 года. Большая часть сцен фильма снималась в школе Niles East High School в посёлке Скоки (Иллинойс).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт DVD «Шестнадцать свечей» 
 
 

Кинокомедии 1984 года
Кинокомедии США
Молодёжные фильмы США
Фильмы Джона Хьюза
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы о школе
Фильмы по сценариям Джона Хьюза
Фильмы США 1984 года
Фильмы Universal Pictures